Miejscowości w USA:
 Ridgecrest – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Kern
 Ridgecrest – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Pinellas
 Ridgecrest – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Concordia